Trajectòria (cinemàtica), camí que un objecte amb massa en moviment segueix a través de l'espai en funció del temps
 Trajectòria de baixa energia, en astrodinàmica, ruta en l'espai que permet a una nau espacial canviar d'òrbita utilitzant molt poc combustible 
 Trajectòria balística, trajectòria de vol que segueix un projectil sotmès únicament a la seva pròpia inèrcia i a les forces inherents al mitjà
 Trajectòria circumlunar o trajectòria trans-lunar, tipus de trajectòria de tornada lliure que pren una nau espacial
 Trajectòria hiperbòlica, en mecànica celeste, trajectòria de qualsevol objecte al voltant d'un cos central amb velocitat suficient per escapar
 Trajectòria parabòlica, en mecànica celeste
 Trajectòria terrestre, trajectòria a la superfície d'un planeta directament per sota de la trajectòria d'una aeronau
 Trajectòria clínica, eina de la gestió de la qualitat assistencial per a l'estandardització dels processos
 Trajectòria de Henyey, trajectòria pràcticament horitzontal del diagrama de Hertzsprung-Russell en la que es troben estels de la pre-seqüència principal amb masses menors a 0,5 masses solars després d'abandonar la coneguda com trajectòria de Hayashi i abans d'entrar a la seqüència principal
 Trajectòria de vida, recorregut, l'experiència i la construcció personal que cada subjecte fa de la seva vida a partir dels processos de desenvolupament
 Premi Trajectòria, guardó que el món literari i editorial català atorga a un personatge en reconeixement a la seva trajectòria en favor de la